GDL est une abréviation signifiant :
 Grand-Duché de Luxembourg ;
 GNU Data Language, un clone libre (sous licence GPL) du langage informatique Interactive Data Language (IDL) ; 
 Geometric Description Language, un langage propriétaire de Graphisoft software, s'apparentant au BASIC ;
 Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (en français, Syndicat des conducteurs de locomotive allemands) ;
 glucono delta-lactone, une lactone utilisée comme additif alimentaire.